Фумагалли — фамилия. Известные носители:
 Фумагалли, Адольфо (1828—1856) — итальянский пианист и композитор.
 Фумагалли, Полибио (1830—1900) — итальянский органист, композитор и музыкальный педагог.
 Фумагалли-Рива, Зита (1893—1994) — итальянская оперная певица (сопрано) и музыкальный педагог.